Кесарий Назианзин (; около 331 — после 368) — римский врач, политик, христианский святой, почитаемый Православной [память ] и Католической церквями. Брат Григория Богослова.

Кесарий родился в Арианзе, близ Назианза Каппадокийского. Его родителями были епископ Назианзский Григорий и святая Нонна.

Получил медицинское образование и служил медиком при дворе императоров Констанция II и Юлиана, с 364 года — квестором в Вифинии. Чудесно спасшись в 368 году от смерти во время землетрясения, он по совету брата и его друга Василия Великого удалился от светской жизни и всецело отдался аскетизму. Незадолго перед смертью крестился и завещал своё состояние бедным.

Сочинения Кесария включены в 38-й том Patrologia Graeca.

Образ в культуре 
Кесарий Назианзин — один из героев второй части дилогии Генрика Ибсена «Кесарь и Галилеянин».

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Святые Единой Церкви
Назианзская епархия
Каппадокийские святые
Христианские святые врачи
Дети святых
Христианские святые IV века
Аскеты
Благотворители
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения